Tatsuhiro Sakamoto (Japans: 坂元 達裕) (Tokio, 22 oktober 1996) is een Japans voetballer die bij KV Oostende speelt.

Clubcarrière 
Na één seizoen bij Montedio Yamagata in de J2 League maakte Sakamoto in 2020 de overstap naar Cerezo Osaka in de J1 League. In mei 2022 verkocht aan de Belgische eersteklasser KV Oostende.

Interlandcarrière 
Sakamoto maakte op 7 juni 2021 zijn interlanddebuut voor Japan: in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tadzjikistan (4-1-winst) liet bondscoach Hajime Moriyasu hem tijdens de rust invallen.

Japans voetballer